Lo squalo – romanzo di Peter Benchley del 1974
Lo squalo – film del 1975 diretto da Steven Spielberg
Lo squalo – saga cinematografica